Max Mosley (1940-2021), Brits autocoureur
 Michael Mosley (1978), Amerikaans acteur
 Oswald Mosley (1896–1980), Brits fascistisch politicus
 Robert Mosley (operazanger) (1927–2002), Amerikaans bas-baritonzanger
 Robert Mosley (popmusicus) (193?), Amerikaans zanger, songwriter en producer
 Tim Mosley (1972), Amerikaans muzikant
 Walter Mosley (1952), Amerikaans schrijver
 Roger E. Mosley, (1938–2022), Amerikaans acteur
 Mosley (televisieserie), vierdelige miniserie over Oswald Mosley uit 1998

Achternaam